Iriso – località della Spagna
 26998 Iriso – asteroide della fascia principale
 Stazione di Iriso – stazione ferroviaria del Giappone
 Iriso Electronics – azienda giapponese